Brandscheid ist der Name folgender Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz:

 Brandscheid (Eifel) im Eifelkreis Bitburg-Prüm
 Brandscheid (Westerwald) im Westerwaldkreis
Siehe auch:
 Branscheid
 Branscheidt’sches Haus